A vadászat (1966), Carlos Saura filmje
A vadászat (1967), Monte Hellman filmje
A vadászat (1979), szovjet film, rendezte Igor Sesukov
A vadászat (2012), Thomas Vinterberg filmje
A vadászat, Lost – Eltűntek című sorozat epizódja
Vadászat (2020), Craig Zobel filmje
Vadászat,  a Csillagkapu című tévésorozat 24. epizódja
Vadászat (1984), a magyar Hobo Blues Band blues zenekar negyedik nagylemeze
Vadászat (dráma)
Vadászat (film, 1971)
Vadászat (film, 1986) operatőrje Andrew Lesnie
Vadászat (film, 1991)